Сплит — израильский телесериал, на 2012 год продлённый на третий сезон. Имеет адаптации:
 Сплит (телесериал, Израиль)
 Сплит (телесериал, Украина)